

Tabela

Mecze

Rumunia - Francja 
Poniedziałek, 9 czerwca 2008
18:00 – Letzigrund Stadion, Zurych – Widzów: 30 585

 Sędzia główny: Manuel Mejuto González (Hiszpania)
 Asystenci:
 Juan Carlos Yuste Jiménez (Hiszpania)
	Jesús Calvo Guadamuro (Hiszpania)

Holandia - Włochy 
Poniedziałek, 9 czerwca 2008
20:45 – Stade de Suisse Wankdorf, Berno – Widzów: 30 777

 Sędzia główny: Peter Fröjdfeldt (Szwecja)
 Asystenci:
 Stefan Wittberg (Szwecja)
 Henrik Andren (Szwecja)

Włochy - Rumunia 
Piątek, 13 czerwca 2008
18:00 – Letzigrund Stadion, Zurych – Widzów: 30 585

 Sędzia główny: Tom Henning Øvrebø (Norwegia)
 Asystenci:
 Geir Åge Holen (Norwegia)
 Erik Ræstad (Norwegia)

Francja - Holandia 
Piątek, 13 czerwca 2008
20:45 – Stade de Suisse Wankdorf, Berno – Widzów: 30 777

 Sędzia główny: Herbert Fandel (Niemcy)
 Asystenci:
 Carsten Kadach (Niemcy)
 Volker Wezel(Niemcy)

Holandia - Rumunia 
Wtorek, 17 czerwca 2008
20:45 – Stade de Suisse Wankdorf, Berno – Widzów: 30 777

 Sędzia główny: Massimo Busacca (Szwajcaria)
 Asystenci:
 Matthias Arnet (Szwajcaria)
 Stephane Cuhat (Szwajcaria)

Włochy - Francja 

Wtorek, 17 czerwca 2008
20:45 – Letzigrund Stadion, Zurych – Widzów: 30 585

 Sędzia główny: Ľuboš Micheľ (Słowacja)
 Asystenci:
 Matthias Arnet (Słowacja)
 Stephane Cuhat (Słowacja)
 

C

ca:Campionat d'Europa de futbol 2008#Grup C